la fête du Roi, la fête nationale des Pays-Bas, fêtée actuellement le 27 avril ;
 la fête du Roi, une fête en Belgique en l'honneur du roi des Belges.

Voir aussi 
 Fête du Christ Roi, une fête chrétienne ;
 Fête du Roi de l'Oiseau, au Puy-en-Velay (France).